Meierei (auch Maierei) steht für:

 ein landwirtschaftliches Pachtgut, siehe Meierhof
 eine Molkerei

Meierei ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Meierei, Ortsteil von Torgelow am See, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Meierei, Ortsteil von Dragun, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Meierei, Ortsteil von Pokrent, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Meierei, Ortsteil von Ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Meierei (Märkisch Linden), Wohnplatz der Gemeinde Märkisch Linden, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Meierei, deutscher Name von Kalina (Sławoborze), Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Meierei im Neuen Garten, Ausflugsgaststätte in Potsdam
 Meierei auf der Pfaueninsel, Berliner Ausflugsziel
 Meierei (Radebeul), Ausflugsgaststätte in Radebeul
 Meierei Langeoog, Ausflugslokal auf Langeoog
 Meierei, Gutshof in Volkach-Gaibach, Bayern, siehe Gutshof Gaibach
 Meierei Füllenberg, Maierhof in Heiligenkreuz, Niederösterreich

Siehe auch:
 Alte Meierei